Партньор ( – участник, вземащ участие) може да се отнася за някое от следните понятия.

Общо 
 партньор – съучастник в съвместна дейност:
 партньор – съучастник в игра, танц, представление
 партньор – (спаринг) противник в тренировка
 партньор – любовен съжител (брачен/извънбрачен)
 партньор – съдружник в търговско дружество
 партньор – контрагент (страна в договор, преговори)

Друго 
 „Партньор“ („Партньорът“) – италиански филм от 1968 г.
 „Партньор Партикюлие“ (Partenaire Particulier) – канадска инди рок група от 1983 г.
 „Партньор Мистер“ (Partenair Mystere) – канадски 2-местен самолет от 1996 г.
 „Партньор 01.01“ – съветски 8-разряден персонален компютър от 1987 г.

Вижте също 
 Партньорство за мир